Сига — многозначный термин.

Персоналии:

 Сига, Аканэ (род. 2001) — японская хоккеистка.
 Сига, Аои (род. 1999) — японская хоккеистка.
 Сига, Киёси (1871—1957) — японский врач и микробиолог.
 Сига, Наоя (1883—1971) — японский писатель.
 Сига, Дайскэ (род. 1976) — японский сумоист.

Топонимы:
 Сига — префектура Японии, расположенная на острове Хонсю.
 Сига — вулкан в Японии в префектуре Нагано.
 Сига — река в Ханты-Мансийском автономном округе.
 Сига — река в Вологодской области.
 Сига, или Горня Сига — остров на Дунае между территориями Сербии и Хорватии, на котором располагается самопровозглашённое государство Либерленд.

Прочее:
 Сига (сиджа) — настольная игра.
  — род молей.
 Сига (мн. ч. сиги) — жаргонное название сигарет.